Carl Wehmer ist der Name folgender Personen:

* Carl Wehmer (Chemiker) (Carl Friedrich Wilhelm Wehmer; 1858–1935), deutscher Chemiker und Mykologe
 Carl Wehmer (Bibliothekar) (1903–1978), deutscher Bibliothekar und Hochschullehrer